USS Saratoga (1780)
 USS Saratoga (1814)
 USS Saratoga (CV-3), een vliegdekschip uit 1927, actief in de Tweede Wereldoorlog
 USS Saratoga (1956), een vliegdekschip van 1956 tot 1994